Эфиопская ласточка () — вид птиц из семейства ласточковых. Выделяют два подвида. МСОП присвоил данному виду охранный статус LC.

Описание 
Верх синего цвета, низ — белого. Есть область кирпично-красного цвета в районе лба. Помимо этого присутствуют черные отметины на боках грудки. Эфиопская ласточка обычно имеет длину 13 см. Масса представителей данного вида птиц состтавляет 10—15 г.

Биология 
Этот вид поедает мух, пчел и ос.

Распространение 
Имеют обширный ареал в Африке. Миграций не совершают.

Примечания

Ссылки 
 Turner, A. (2020). Ethiopian Swallow (Hirundo aethiopica), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.ethswa1.01
 ebird.org

Настоящие ласточки
Птицы Африки
Животные, описанные в 1869 году